Gustav 6. Adolf (Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf; 11. november 1882 – 15. september 1973) var Sveriges konge fra 29. oktober 1950 til 15. september 1973. Han var den sjette svenske monark fra Huset Bernadotte.

Gustav Adolf var søn af kong Gustav 5. og dronning Victoria af Sverige. Han blev født som prins af Sverige og Norge samt hertug af Skåne (efter unionsopløsningen i 1905 var han ikke længere prins af Norge) og var Sveriges kronprins fra 1907 til 1950 efter faderens tronbestigelse. Han blev selv konge ved faderens død i 1950. Gustaf 6. Adolf var den første svenske monark siden Frihetstiden, som ikke anvendte sin politiske magt i større grad. Han døde 90 år gammel i 1973 efter en regeringstid på næsten 23 år.

Han var gift med den britiske prinsesse Margaret af Connaught fra 1905 til 1920 og med Louise Mountbatten fra 1923 til 1965. Han er farfar til kong Carl 16. Gustaf af Sverige og morfar til dronning Margrethe 2. af Danmark.

Biografi

Tidlige år

Fødsel og familie 

Prins Gustav Adolf blev født 11. november 1882 på Stockholms Slot som den ældste søn af det daværende svenske kronprinspar Kronprins Gustaf og Kronprinsesse Victoria af Sverige. Hans far var den ældste søn af Kong Oscar 2. og Dronning Sophie af Sverige, mens hans mor var datter af Storhertug Frederik 1. og Storhertuginde Louise af Baden. Som kronprinsens ældste søn var han således ved sin fødsel nummer to i tronfølgen til den svenske trone efter sin far og havde dermed udsigt til på et tidspunkt at arve tronen.

Ved fødslen fik han titlen hertug af Skåne. Han blev døbt med navnene Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf i Vita havet på Stockholms Slot den 25. november samme år af Uppsalas ærkebiskop Anton Niklas Sundberg. Gennem sin mor Victoria (født prinsesse af Baden) var Gustaf Adolf tipoldesøn af Gustaf IV Adolf, der blev afsat som svensk-finsk konge i 1809. Gustav VI Adolf var den første svenske prins, der blev opkaldt efter den afsatte konge (Gustaf Adolfs ældste søn, der var arveprins og far til Carl 16. Gustaf af Sverige, kom også til at hedde Gustaf Adolf).

Prins Gustav Adolf fik senere to yngre brødre: Prins Wilhelm, Hertug af Södermanland, der blev født i 1884, og Prins Erik, Hertug af Västmanland, der kom til verden i 1889.

Opvækst og uddannelse 

Gustav Adolf voksede op i forældrenes lejlighed på Stockholm Slot. En stor del af hans barndoms somre blev tilbragt enten på forældrenes sommerresidens Tullgarn Slot syd for Södertälje i Södermanland eller på slottet Mainau i Sydtyskland hos hans mors forældre, storhertug Frederik 1. og storhertuginde Louise af Baden. Hans farmor Dronning Sophie sendte desuden ofte bud efter prinserne til Ulriksdal Slot, som var hendes yndlingsbolig.

Første ægteskab 
Han var i sit første ægteskab forenet med den engelske prinsesse Margareta af Connaught, med hvem han havde fem børn:

 Arveprins Gustav Adolf, hertug af Västerbotten (1906-1947)
 Prins Sigvard, hertug af Uppland, senere grev Sigvard Bernadotte af Wisborg (1907-2002)
 Prinsesse Ingrid, senere dronning af Danmark (1910-2000).
 Prins Bertil, hertug af Halland (1912-1997)
 Prins Carl Johan, hertug af Dalarna, senere grev Carl Johan Bernadotte af Wisborg (1916-2012)

Tiden som kronprins 

Den 8. december 1907, døde Kong Oscar 2. Gustav Adolfs far besteg tronen som Kong Gustav 5., og Gustav Adolf selv blev kronprins.

Andet ægteskab 
Kronprinsesse Margareta døde som 38-årig i 1920 af en øreinfektion, der udviklede sig med ondartede skoldkopper, pusdannelse i kæbehulerne og blodforgiftning.

Efter kronprinsesse Margaretas død giftede han sig i 1923 med lady Louise Mountbatten, som derfor blev Sveriges dronning.

Konge af Sverige

Tronbestigelse 

Da faderen kong Gustav 5. døde den 29. oktober 1950, besteg Gustav Adolf i en alder af 69 år Sveriges trone som kong Gustav 6. Adolf. Dagen efter, den 30. oktober 1950, svor den nytiltrådte konge den kongelige ed og holdt i overensstemmelse med traditionen en mindetale for den afdøde monark i Rigssalen på Stockholms Slot.

Regeringstid 

Gustav 6. Adolf var den første svenske monark siden Frihetstiden, som ikke anvendte sin politiske magt i større grad. Den eneste reelle undtagelse var regeringskrisen i 1957. Denne hans første og eneste ilddåb indenfor politik håndterede han parlamentarisk korrekt. Det er blevet hævdet, at han ligesom sin far var "sine rådgiveres rådgiver", men det er ikke blevet bekræftet. Han havde stadig en så stærk position i samfundet, at Riksdagen på trods af de stærke venstrefløjsvinde, der blæste gennem det svenske samfund i begyndelsen af 1970'erne, først ønskede at lade den nye regeringsform, der begrænsede den svenske monarks funktion til hovedsageligt at omfatte repræsentative og ceremonielle opgaver, træde i kraft efter kong Gustav 6. Adolfs død.

Død og begravelse 
Kong Gustav 6. Adolf døde 90 år gammel den 15. september 1973 i Helsingborg efter en regeringstid på næsten 23 år. Som den første svenske konge i nyere tid blev han ikke begravet i den traditionelle gravkirke for de svenske konger, Riddarholmskirken på øen Riddarholmen i Stockholm men på Kungliga begravningsplatsen i Hagaparken i Stockholm. Han blev efterfulgt som konge af sin sønnesøn, der besteg tronen som kong Carl 16. Gustaf.

Hædersbevisninger og ordener 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1903)
 : Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.)  (1952)
 : Ridder af Den Norske Løve  (1904)
 : Ridder af Hosebåndsordenen  (1954)

Se også 

Regenter fra Sverige
Arkæologer fra Sverige
Protestantiske monarker
Modtagere af Sværdordenen
Storkorskommandører af Sværdordenen
Modtagere af Nordstjerneordenen
Storkorskommandører af Nordstjerneordenen
Modtagere af Vasaordenen
Storkorskommandører af Vasaordenen
Storkommandører af Dannebrog
Huset Bernadotte
Frimurere fra Sverige
Personer fra Stockholm
Hertuger af Skåne